W układzie chronologicznym utworzenia:
 Tajna Organizacja Wojskowa – organizacja konspiracyjna utworzona w 1920 r. przez górali na okupowanych przez Czechosłowację terenach Spisza i Orawy.
 Tajna Organizacja Wojskowa (TOW) lub Dywersyjna Organizacja Wojskowa (DOW) – organizacja, która miała być powołana w chwili zajęcia terytorium II RP przez agresora tworzona przez organizatorów dywersji pozafrontowej w 1939 r.
 Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Kaszubski” (TOW „Gryf Kaszubski”) – polska wojskowo-polityczna organizacja konspiracyjna o charakterze narodowo-katolickim, działająca od końca 1939 r. do poł. 1941 r. na Pomorzu Gdańskim.
 Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski” (TOW „Gryf Pomorski”) – polska wojskowo-cywilna organizacja konspiracyjna, działająca na Pomorzu i w części Prus Wschodnich od połowy 1941 do końca marca 1945; deklarowała ponadpartyjny, wojskowy i katolicki charakter.